Grote kuiftiran
 Mexicaanse kuiftiran